Tierra Santa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tierra Santa, Chiapas, Villa Corzo, 
 Tierra Santa, Baja California, Ensenada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar